L'edizione 1974-75 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale della 1. FC Magdeburgo.

Capocannoniere del torneo fu Manfred Vogel (Hallescher Chemie), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 1. FC Magdeburgo campione della Germania Est 1974-75.
 Hansa Rostock e Vorwärts Stralsund retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974